А́нта Кли́нтс (также Анна Яновна Клинт, Анта Амтмане ; настоящее имя Анна-Эмилия Ексте, ; 1893—1970) — советская латвийская актриса. Народная артистка Латвийской ССР (1950).

Биография 
Родилась  1893 года в Либаве (ныне Лиепая, Латвия). С 1912 года — актриса Либавского (Лиепайского) театра. В 1916—1918 годах работала в Петроградском латышском театре, в 1919 году — в Рабочем театре Латвии. В 1921—1924 годах была актрисой латвийского Художественного театра, с 1924 года — снова в ГАТД Латвийской ССР имени А. М. Упита. В ранний период своего творчества играла в комедиях, сказках, выступала в опереттах, исполняла также драматические роли.

Умерла 27 февраля 1970 года в Риге, похоронена на Лесном кладбище (надгробный памятник работы Арты Думпе).

Именем Анты Клинтс названа улица в Лиепае.

Творчество

Роли в театре 
 «Женитьба Белугина» А. Н. Островского и Н. Я. Соловьёва — Елена
 «Мнимый больной» Мольера — Туанетта
 «Тартюф» Мольера — Дорина
 «Гамлет» Шекспира — Офелия
 1948 — «Таланты и поклонники» А. Н. Островского — Домна Пантелеевна
 1950 — «Калиновая роща» А. Е. Корнейчука — Ага Александровна Щука
 1951 — «Земля зелёная» А. М. Упита — Либа
 1953 — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова — Любовь Андреевна Раневская
 1955 — «Дни портных в Силмачах» Р. М. Блауманиса — Пиндачиха

 Фильмография 
1956 — После шторма — бабушка
1961 — Спасибо за весну — эпизод
1968 — Времена землемеров — Илзе
1970 — Слуги дьявола — ''эпизод

Награды и премии 
 Орден Ленина (03.01.1956)
 Орден Трудового Красного Знамени
 Сталинская премия третьей степени (1951) — за исполнение роли Либы в спектакле «Земля зелёная» А. М. Упита на сцене ГАТД Латвийской ССР
 Народная артистка Латвийской ССР (1950)

Похороненные на Лесном кладбище
Народные артисты Латвийской ССР
Персоналии:Латвийский Национальный театр